Her Uncle's Will – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Her Uncle's Will – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company